A 2009-es Superbike San Marinó-i nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt Misanóban rendezték június 19. és június 21. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport 

A versenyt a nyolcadik kör után le kellett állítani, miután egy baleset következtében olaj került a pályára. A versenyt később újraindították, az eredmény pedig a két verseny összesítéséből született meg.

Források 
 Superbike, 1. verseny
 Superbike, 2. verseny
 Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
San Marino
San Marino sportélete
Motorversenyzés Olaszországban